Zarth bezeichnet

 Zarth (Adelsgeschlecht), Name eines erloschenen pommerschen Adelsgeschlechts
 das Naturschutzgebiet Zarth in Brandenburg

Zarth ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Zarth (1879–1957), deutscher Zeichner, Maler, Grafiker und Illustrator, Pseudonym John Jack Vrieslander
 Leo Zarth, deutscher Jurist, Senatspräsident am Oberverwaltungsgericht Saarlouis

Siehe auch:

 Zahrte
 Zart
 Zarten
 Zarthen
 Zartl